Dix-huit navires de la Royal Navy ont porté le nom de HMS Hunter :

 Hunter (1646) était un dogre capturé en 1646 et vendu en 1649.
 Hunter (1652) était un brûlot de 10 canons, anciennement le sloop français Chasseur, capturé en 1652. Il a été brûlé en 1653.
 Hunter (1656) était un navire royaliste de 6 canons, capturé par les parlementaires en 1656. Il a sombré en 1661.
 HMS Hunter (1672) était un navire de 30 canons de cinquième rang capturé aux Hollandais en 1672. Il est resté sur la liste de la marine jusqu'en 1677.
 HMS Hunter (1673) était un sloop de 4 canons lancé en 1673 et vendu en 1683.
 HMS Hunter (1690) était un brûlot de 8 canons lancé en 1690. Il a été reconstruit en 24 canons de sixième classe en 1710 et a été capturé par les Espagnols plus tard cette année-là.
 HMS Hunter (1739) était un brûlot de 10 canons acheté en 1739 et renommé HMS Vulcan en 1740. Il a été mis en carène en 1743.
 HMS Hunter (1756) était un sloop de 10 canons lancé en 1756. Il fut capturé en 1775 par un corsaire américain, mais fut repris en 1776 par le HMS Greyhound. Le Hunter a été déclaré inapte au service et vendu en 1780.
 HMS Hunter (1763) était un cotre à 8 canons acheté en 1763 et vendu en 1771.
 HMS Hunter (1796) était un sloop de 16 canons acheté, l'un des trois commandés aux constructeurs des Bermudes en 1796 (les autres étant HMS Dasher et HMS Driver). Il a été lancé en 1796, et a fait naufrage en 1797.
 HMS Hunter (1801) était un brig-sloop de 18 canons acheté en 1801 et démoli en 1809.
 HMS General Hunter était un brick de 10 canons lancé en 1805 et capturé par les Américains en 1813.
 HMS Hunter (1856) était une canonnière à hélice en bois de la classe Clown lancée en 1856. Elle a été mise en vente en 1869 et a été vendue en 1884.
 HMS Hunter (1895) était un destroyer de classe Handy lancé en 1895 et vendu en 1912.
 HMS Hunter (H35) était un destroyer de classe H lancé en 1936 et coulé en 1940.
 HMS Hunter (D80) était un porte-avions d'escorte de classe Bogue, lancé pour la marine américaine sous le nom de USS Block Island, prêté à la Royal Navy, d'abord sous le nom de HMS Trailer, puis à partir de la fin 1942 sous le nom de HMS Hunter. Il a été rendu à l'US Navy en 1945.
 HMS Hunter (1945) était un navire de débarquement de chars lancé en 1945 sous le nom de HMS LST 3042. Il a été rebaptisé HMS Hunter en 1947, puis transféré au ministère des Transports en 1956, sous le nom de SS Empire Curlew. Il a été démoli en 1962.
 HMS Hunter (P284) était un bateau de patrouille et de formation de la classe Attacker lancé en 1983 et vendu au Liban en 1991.

Hunter